Иоанн Грамматик:
 Иоанн Грамматик (более известен как Иоанн VII) — Патриарх Константинопольский.
 Иоанн Грамматик (более известен как Иоанн Филопон; ок. 490—570) — философ-неоплатоник, механик и физик, христианин.
 Иоанн Грамматик Кесарийский — византийский богослов, полемист VI века.